Poslovna središnjica za tekstil je bilo središnje državno poslovno tijelo za poslovanje tekstilom u NDH.

Osnovna je naredbom o osnivanju od 26. travnja 1941. godine. Samo preko nje smjele su sve tvornice tekstila i trgovine na veliko koje se bave prodajom svih vrsta tekstilne robe svoje proizvode prodavati privrednim poduzećima, osobama i vojnim ustanovama. Poslovna središnjica za tekstil osnovana je privremeno u okviru Saveza tekstilne industrije, u čije su članstvo obvezani svi proizvađači tekstila i trgovci tekstila na veliko i morali su smjesta se učlaniti. Naredbom je određeno da će Poslovna središnjica za tekstil djelovati po upravnom i nadzorom državnog povjerenika, kojega postavlja ministarstvo narodnog gospodarstva, koje će propisati posebnu pristojbu za pokriće poslovanja Poslovne središnjice za tekstil. Također je određeno da će se preko Poslovne središnjice za tekstil obavljati svi poslovi kupovanja sirovina, polusirovina i pomoćnog materijala za pojedine proizvadjače tekstila.

Određeno je da će odredbe iz osnivačke Naredbe vrijediti do osnivanja Zajednice za tekstil koja će preuzet poslovanje Saveza tekstilne industrije i Prodajne središnjice za tekstil i koja će se osnovati posebnom Naredbom.

Izvori 

NDH
Tekstil